Parteihochschule steht für:
 Parteihochschule „Karl Marx“ (PHS), unterstellt dem Zentralkomitee der SED (1946–1990)
 Parteihochschule der KPdSU, Moskau, ehemalige politische Ausbildungsinstitution der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (1939–1991)
 Parteihochschule Leningrad, ehemalige politische Ausbildungsinstitution der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
 Parteihochschule Vilnius der KPdSU in Sowjetlitauen (1956–1990)
 Vysoká škola politická ÚV KSČ (politische Hochschule des Zentralkomitees der KPTsch), Prag
 Vysoká škola politická ÚV KSS (politische Hochschule des Zentralkomitees der KP der Slowakei), Bratislava
 Zentrale Parteihochschule der Kommunistischen Partei Chinas, Bildungseinrichtung in Peking (ab 1933)

Siehe auch:
 Parteischule
 Bezirksparteischule „Wilhelm Liebknecht“